Filipe Duarte puede hacer referencia a:
Filipe Duarte (actor) (1973-2020), actor y actor de doblaje portugués.
Filipe Duarte (1981), cantante y compositor brasileño.